Индијски језици се могу односити на:

Индоаријски језици